Birchfield bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten: 
 Birchfield (New Jersey), im Burlington County
 Birchfield (New Mexico), im Hidalgo County
 Birchfield (Washington), im Yakima County

im Vereinigten Königreich:
 Birchfield (Birmingham), ein Gebiet in Birmingham

in Neuseeland:
 Birchfield (Neuseeland)

Sonstiges:
 Birchfield Motor Company, einen australischen Hersteller von Replica-Automobilen
 Birchfield Harriers, einen Sportverein in Birmingham 
 Birchfield Camp Branch, Fließgewässer im Unicoi County, Tennessee
 Birchfield Run, Fließgewässer im Monongalia County, West Virginia
 Birchfield Group-Florida Mountains Area, Mine im Luna County, New Mexico
 Birchfield Zinc Prospect, Mine im Luna County, New Mexico
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers CV Shapecraft